«Локомоти́в» — российский женский футбольный клуб из Москвы, аффилиат футбольного клуба ФК «Локомотив». Выступает в Российской суперлиге. Основан 28 февраля 2018 года.

Главной домашней ареной клуба является «Сапсан Арена» в московском районе Преображенское, вмещающая 10 000 зрителей.

Генеральным спонсором команды является ООО «Энергопромсбыт».

История

Первая попытка 
Первая попытка создать ЖФК «Локомотив» была предпринята в 1988 году добровольным спортивным обществом железнодорожников «Локомотив», но по итогам сезона 1993 года в связи с финансовыми трудностями клуб прекратил существование.

Самая крупная победа одержана в 1992 году над командой «Жемчужина» (Сочи) со счётом 12:0.

Самое крупное поражение зафиксировано в 1993 году от команды «Сююмбике-Зилант» (Зеленодольск) со счётом 1:4. В сезоне 1993 года главным тренером был Кирилл Доронин.

Жанна Иванова по итогам чемпионата 1992 года включена в список «33 лучших футболисток России».

Новая история 
28 февраля 2018 года на официальном сайте «Локомотива» президент клуба Илья Геркус объявил о том, что в системе футбольного клуба «Локомотив» появилась женская команда. В этот же день команду возглавила Елена Фомина. Первый официальный матч в истории команда провела 21 апреля с командой Енисей из Красноярска дома на Сапсан Арене. Матч завершился ничьей 1:1. Первый официальный мяч с пенальти забила Анна Кожникова.

Первый сезон Чемпионата 2018 команда закончила на 6-м месте. Далее, на протяжении 4-х лет команда становилась и Чемпионом (2021), и серебряным (2019, 2020), и бронзовым (2022) призером, а также двукратным обладателем Кубка (2020, 2021) и Суперкубка (2021, 2022) России.

Символика и форма 

В 2018 году был представлен логотип команды — к эмблеме ФК Локомотив добавили надпись «women». Позже при заявках команды надпись убрали, оставив единый логотип «Локомотива».

Клубные цвета

Экипировка и спонсоры

Достижения

Титульные 
Чемпионат России
  Чемпион (1): 2021
  Серебряный призёр (2): 2019, 2020
  Бронзовый призёр (1): 2022
Кубок России
  Обладатель (2): 2020, 2021
Суперкубок России
  Обладатель (2): 2021, 2022
Прочие турниры
 Победитель Международного кубка РЖД: 2022

Матчевые 
Самые крупные победы
 9:0 — самая крупная победа клуба в Чемпионате («Локомотив» — «Рубин», 23 июня 2021 и «Локомотив» — «Рязань-ВДВ», 10 июня 2022)
 11:1 — самая крупная победа клуба в Кубке («Урал-УРФА» — «Локомотив», 16 июля 2022)
 2:1 — самая крупная победа клуба в Суперкубке («Локомотив» — ЦСКА, 18 июня 2022), 1:0 («Локомотив» — ЦСКА, 8 марта 2021) 
 4:0 — самая крупная победа клуба в Лиге Чемпионов («Окжетпес» — «Локомотив», 21 августа 2021)
Самые крупные поражения
 0:2 — 3 раза, самое крупное поражение клуба в Чемпионате («Локомотив» — «Рязань-ВДВ», 16 ноября 2019, ЦСКА — «Локомотив», 20 ноября 2021, «Зенит» — «Локомотив», 22 апреля 2022) 1:3 — 1 раз (ЦСКА — «Локомотив», 16 октября 2022)
 1:3 — самое крупное поражение клуба в Кубке («Звезда-2005» — «Локомотив», 17 августа 2018), 0:2 («Зенит» — «Локомотив», 10 сентября 2022)
 1:3 — самое крупное поражение клуба в Лиге Чемпионов (ПСВ — «Локомотив», 18 августа 2021)
Беспроигрышные серии
 в чемпионатах России (2019—2021): началась в матче ЦСКА—Локомотив (счёт 0:1, 23.11.2019) и завершилась в матче Енисей—Локомотив (счёт 0:1, 29.05.2021) и составляет 24 матча (18 побед и 6 ничьих);
 в официальных матчах (2019—2021) (ЧР, КР и СКР): началась в матче ЦСКА — «Локомотив» (0:1, 23.11.2019) и завершилась в матче «Енисей» — «Локомотив» (0:1, 29.05.2021) и составляет 29 матчей (21 победа и 8 ничьих).

Личные 
 10 игроков включились в список лучших футболисток по итогам сезонов: 1992, 2018—2020
 1-й гол  клуба в высшем дивизионе забила Анна Кожникова («Локомотив» — «Енисей», 21 апреля 2018)
 100-й гол  клуба в высшем дивизионе забила Нелли Коровкина («Локомотив» — «Краснодар», 14 марта 2021)
 200-й гол  клуба в высшем дивизионе забила Марина Федорова («Локомотив» — «Рязань-ВДВ», 10 июня 2022)
 наибольшее количество игр за клуб — Алёна Рузина и Элина Самойлова (113 матчей (90 в Чемпионате + 19 в Кубке + 2 в Суперкубке + 2 в Еврокубках) — на момент окончания сезона 2022)
 лучший бомбардир команды — Нелли Коровкина (75 мячей (65 в Чемпионате + 9 в Кубке + 1 в Еврокубках) — на момент окончания сезона 2022)

Рекордсмены клуба

Лучшие бомбардиры клуба за сезон

Основная команда

Игроки 

|-
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Молодёжная команда

Игроки 

|-
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 

В рамках сотрудничества со школой «Молния» клуб заявил на турнир первого дивизиона — 2020 молодёжную команду «Локомотив-Молния».

Результаты выступлений в соревнованиях

Выступления в Лиге чемпионов УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЖФК «Локомотив» Москва
 Женская команда на сайте ФК «Локомотив» Москва
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата

Женские футбольные клубы Москвы
Аффилированные с ФК «Локомотив» Москва футбольные клубы
Женские футбольные клубы России